Чемпионат Люксембурга по футболу 1950/1951 — 37-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1950/1951
Люксембург
Люксембург
1950 год в Люксембурге
1951 год в Люксембурге